Sümmermann ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Sümmermann (1889–1970), deutscher Jurist
 Max Sümmermann (1890–1941), deutscher Generalmajor 
 Paul Sümmermann (1862–1913), deutscher Landwirt und Politiker